Böhm-Orgel steht für
 eine elektronische Orgel, siehe Dr.-Böhm-Orgel
 eine klassische Orgel aus der Werkstatt der Orgelbauerfamilie Böhm aus Gotha